14-та молодіжна першість України з футболу серед дублерів проходила з 15 липня 2017 року по 19 травня 2018 року.

Учасники 

У турнірі беруть участь 12 молодіжних команд:

 — нові команди.

Перший етап 
|}

Другий етап 
|width="125"| 
|valign="top"|

 Група 2 

|}
|}

Найкращі бомбардири

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2017—2018: Прем'єр-ліга
 Чемпіонат України з футболу 2017—2018: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 2017—2018: друга ліга
 Кубок України з футболу 2017—2018

Посилання 
 Чемпіонат U-21. Сезон 2017/2018 на офіційному сайті ПЛ 

2017 у футболі
2018 у футболі
Сезони Молодіжного чемпіонату України з футболу
2017 в українському спорті
2018 в українському спорті